Марк Умбрий Прим () — римский политический деятель и сенатор конца III века.

Биография 
Происходил Прим из южноиталийского рода Умбриев. Возможно, он был родственником проконсула Африки 202 года Марка Умбрия Прима и консула 206 года Марка Нуммия Умбрия Прима Сенециона Альбина.

О карьере Прима известно немногое: только лишь то, что он занимал должность консула-суффекта в 289 году.

В том году было назначено ещё пять суффектов: Тит Флавий Коэлиан, Цейоний Прокул, Гельвий Клемент, Флавий Децим, Аниний Максим.

Литература